Шпик:

 Шпик — тайный агент полиции, сотрудник службы наружного наблюдения, сексот, соглядатай, филёр.
 Шпик или шпиг — плотное подкожное свиное сало.
 Шпик — понятие, определяющее толщину сала свиньи в определенном месте — над 6-7 грудными позвонками.
 «Шпик» — кинофильм 1972 года с участием Алена Делона.

Ссылки 
 О словах «шпик» и «шпиг»

Примечания